46-я армия — оперативное войсковое соединение РККА (общевойсковая армия) в составе Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны.

Состав 
Данные о составе:
 4-я стрелковая дивизия
 9-я горнострелковая дивизия
 47-я горнострелковая дивизия
 388-я стрелковая дивизия с сентября по декабрь 1941 года
 31-я стрелковая дивизия с июля по октябрь 1943 года
 34-я гвардейская стрелковая дивизия с 1943 по 1945 года
 236-я стрелковая дивизия с марта 1943 по август 1944 года
 40-я стрелковая бригада
 51-й укреплённый район
 457, 547-й, 647-й и 687-й артиллерийские полки
 105-й гвардейский стрелковый полк (34-я гв. с.д.) уч. при штурме г. Вена.
 109-й гвардейский армейский пушечный артиллерийский полк
 22-й отдельный полк резерва армии, 1945.
 7-й отдельный дивизион бронепоездов

Состав на 1 мая 1945 года 
(армия в составе 2-го Украинского фронта)

Стрелковые войска:
 10-й гвардейский стрелковый корпус:
 49-я гвардейская стрелковая дивизия
 86-я гвардейская стрелковая дивизия
 68-й стрелковый корпус:
 99-я стрелковая дивизия
 297-я стрелковая дивизия
 75-й стрелковый корпус:
 53-я стрелковая дивизия
 223-я стрелковая дивизия
 59-я гвардейская стрелковая дивизия

Войска связи:
 127-й отдельный Клужский ордена Кутузова полк связи.

История 
Армия сформирована 1 августа 1941 года на основании приказа командующего Закавказским военным округом от 23 июля 1941 года. С 23 августа включена в Закавказский фронт с задачей оборонять государственную границу СССР с Турцией от Чёрного моря до горы Уч-Тапаляр и побережье Чёрного моря на участке Поти — Сухуми. В июне 1942 года в состав армии включили 3-й стрелковый корпус и ей поставили дополнительную задачу — частью сил прикрыть с севера перевалы через Главный Кавказский хребет — от Мамисонского до Белореченского. С 15 августа 1942 года соединения и части армии вели ожесточённые бои за удержание перевалов в центральной части Главного Кавказского хребта. Части армии во взаимодействии с другими соединениями участвовали в освобождении городов Майкоп и Краснодар.

С 24 августа 1943 года участвовала в Донбасской стратегической операции (13 августа — 22 сентября) и последующем форсировании Днепра. С 5 октября 1943 года части армии вели оборонительные бои по удержанию плацдармов на Днепре, восточнее Днепродзержинска, затем — до начала декабря — наступали на криворожском направлении, 25 октября освободили Днепродзержинск и во взаимодействии с 8-й гвардейской армией — Днепропетровск.

В 1944 году армия успешно действовала при освобождении Правобережной Украины. В Никопольско-Криворожской (30 января — 29 февраля), Березнеговато-Снигиревской (6-18 марта) и Одесской (26 марта — 14 апреля) операциях её войска освободили многие населённые пункты Украины, в том числе города Апостолово (5 февраля) и Кривой Рог (22 февраля во взаимодействии с войсками 37-й армии). К исходу 14 апреля они вышли на рубеж Леонтина — Паланка (устье Днестра) и захватили плацдарм юго-восточнее Раскаевицы. В августе — сентябре 1944 г. армия участвовала в Ясско-Кишинёвской стратегической операции (20-29 августа), освобождении территории Румынии и Болгарии.

В Дебреценской операции (6-28 октября) её войска наносили удары в направлении городов Сегед и Сента, обеспечивая боевые действия главных сил фронта с юга. С конца октября 1944 года до середины февраля 1945 года армия участвовала в Будапештской операции (29 октября 1944 — 13 февраля 1945 года), где особенно отличилась при форсировании Дуная, глубоком обходе Будапешта с юга и замыкании кольца окружения вокруг Будапештской группировки немецко-венгерских войск в декабре 1944 года.

В Венской стратегической операции (16 марта — 15 апреля) армия во взаимодействии со 2-м гвардейским механизированным корпусом, наступая на город Дьер и частью сил — на Комарно, содействовала другим войскам фронта в освобождении Вены (13 апреля). Боевые действия войска армии закончили участием в Пражской стратегической операции (6-11 мая), в ходе которой к исходу 11 мая вышла на рубеж Ческе-Будеевице — Прогартен.

В июле — сентябре 1945 года армия была передислоцирована в Одесский военный округ и 25 сентября расформирована.

Подчинение 
Принадлежность и командующие:
 Закавказский фронт, первого формирования — 23.08.1941 — 30.12.1941
 Кавказский фронт — 30.12.1941 — 28.01.1942
 Закавказский военный округ — 28.01.1942 — 15.05.1942
 Закавказский фронт, второго формирования — 15.05.1942 — 03.03.1943
 Резервный фронт — 10.04.1943 — 15.04.1943
 Степной военный округ — 15.04.1943 — 01.07.1943
 Резерв ставки ВГК — 24.07.1943 — 08.08.1943
 Юго-западный фронт — 08.08.1943 — 20.10.1943
 3-й Украинский фронт — 20.10.1943 — 20.09.1944
 2-й Украинский фронт — 20.09.1944 — 25.09.1945

Командование

Командующие 
 Черняк, Степан Иванович генерал-лейтенант (июль — декабрь 1941)
 Хадеев, Александр Александрович генерал-майор (декабрь 1941 — апрель 1942)
 Сергацков, Василий Фадеевич генерал-майор (апрель — август 1942)
 Леселидзе, Константин Николаевич генерал-лейтенант (август 1942 — январь 1943)
 Рослый, Иван Павлович генерал-майор (январь — февраль 1943)
 Рыжов, Александр Иванович генерал-майор (февраль — март 1943)
 Глаголев, Василий Васильевич генерал-майор, с октября 1943 — генерал-лейтенант (март 1943 — май 1944)
 Шлёмин, Иван Тимофеевич генерал-лейтенант (май 1944 — январь 1945)
 Филиповский, Михаил Сергеевич генерал-майор (январь — март 1945)
 Петрушевский, Александр Васильевич генерал-лейтенант (март — до конца войны)

Члены Военного совета армии 
 бригадный комиссар Емельянов В. Н. (август 1941 г. — ноябрь 1942 г.);
 полковник Синакоев Г. Г. (ноябрь 1942 г. — ноябрь 1943 г.);
 генерал-майор Туманян Г. Л. (ноябрь 1943 г. — январь 1944 г.);
 генерал-майор Коновалов П. Г. (январь 1944 г. — до конца войны).

Начальники штаба армии 
 полковник Рассказов, Александр Петрович (июль 1941 г. — октябрь 1942 г.);
 генерал-майор Микеладзе, Михаил Герасимович (октябрь 1942 г. — май 1943 г.);
 генерал-майор Богданович, Виктор Францевич (май — декабрь 1943 г.);
 генерал-майор Бирман, Марк Яковлевич (декабрь 1943 г. — до конца войны).

Примечания

Ссылки 
 46-я армия — страница клуба «Память» Воронежского госуниверситета
 46-я армия — Боевые действия Красной Армии в ВОВ